McKnight se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Donald George McKnight
 Kent H. McKnight